Mathias Elers kan syfta på:

* Mathias Elers (död 1623), tysk köpman
 Mathias Elers (1589–1652), dansk borgmästare
 Mathias Elers (1670–1732), svensk borgmästare och riksdagsman
 Mathias Elers (1728–1788), svensk borgmästare och riksdagsman